Никола́й Огло́блин:
 Оглоблин, Николай Михайлович (более известный под псевдонимом Глобенко) (1902—1957) — украинский литературовед, историк литературы, литературный критик и педагог.
 Оглоблин, Николай Николаевич (1852 — после 1919) — российский историк-археограф, старший брат химика В. Н. Оглоблина.
 Оглоблин, Николай Яковлевич (1814—1877) — русский священнослужитель, преподаватель и духовный писатель, протоиерей.